Luis Leal puede referirse a:

 José Luis Leal Maldonado (1939​) político y economista español
 Luis Leal (1957) beisbolista venezolano
 Luís Leal (1987–), futbolista santotomense